Бре́жнев (Бре́жнева) — русская фамилия. Происходит от слова бережний, то есть живущий на берегу. Известные носители:

Брежнев 
 Брежнев, Андрей Юрьевич (1961—2018) — советский экономист и российский политик, первый секретарь ЦК Коммунистической партии социальной справедливости.
 Брежнев, Алексей Аркадьевич (1930—2008) — советский дипломат-китаист, Чрезвычайный и Полномочный посланник первого класса.
 
 Брежнев, Дмитрий Данилович (1905—1982) — советский агроном-овощевод, Герой Социалистического Труда (1975).
 Брежнев, Леонид Ильич (1906—1982) — советский партийный и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС.
 Брежнев, Михаил Александрович (1918—1973) — советский государственный деятель, инженер, организатор производства.
 Брежнев, Николай Гаврилович (1893 —1965) — начальник кафедры артиллерийского оружия Военно-морской академии РКВМФ имени К. Е. Ворошилова.
 Брежнев, Юрий Леонидович (1933—2013) — советский государственный и партийный деятель.
 Брежнев, Юрий Юрьевич (род. 1978) — российский актёр театра, кино и дубляжа.



См. также 
 Брежнев — название города Набережные Челны c 1982 по 1988 год.
 «Брежнев» — российский телесериал 2005 года.
 «Леонид Брежнев» — название советского атомного ледокола «Арктика» с 1982 по 1986 год.

Примечания